João Ricardo Mendes, político brasileiro.
 João Mendes de Almeida, jurista, político, jornalista e líder abolicionista brasileiro.
 João Mendes de Jesus, político brasileiro envolvido no Escândalo dos Sanguessugas.
 João Mendes da Costa Filho, um político brasileiro, deputado constituinte em 1946

Desambiguação